Кунівська сільська рада — Полтавська область, Кобеляцький район
 Кунівська сільська рада — Хмельницька область, Ізяславський район